Pulis ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Pulis (* 1979), maltesischer Fußballspieler
 Tony Pulis (* 1958), walisischer Fußballspieler und -trainer

Außerdem ist Pulis das tagalische Wort für Polizei.